Abramis elongatus asianus Steindachner, 1897 - według Catalog of Fishe - synonim gatunku Certa bałkańska 
 Abramis elongatus asianus Steindachner, 1897 - według FishBase - synonim gatunku Certa

Przypisy